Daniel Williams peut désigner :
 Daniel Williams (1989-), joueur américain de football ;
 Daniel Williams (1935-),  gouverneur général de la Grenade de 1996 à 2008 ;
 Dan Williams (1987-), joueur américain de football américain.